Creuzer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Leonhard Creuzer (1768–1844), deutscher Theologe
 Friedrich Creuzer (1771–1858), deutscher Philologe
 Gustav Creuzer (1812–1862), deutscher Maler und Lithograf
 Wilhelm Heinrich von Creuzer (~1740–1794), deutscher Jurist

Siehe auch:
Creutzer
 Kreuzer
 Kreutzer